Crescere, che fatica! (Boy Meets World) – sitcom statunitense
 Boy Meets World – album di Fashawn del 2009